Montgaillard puede referirse a:

Apellido
 Guillaume Honoré Rocques de Montgaillard o Abate Montgaillard, historiador de la Revolución francesa.

Topónimo
 varias comunas francesas de distintos departamentos:
 Montgaillard (Altos Pirineos). 
 Montgaillard (Ariège). 
 Montgaillard (Aude).
 Montgaillard (Landas).
 Montgaillard (Tarn). 
 Montgaillard (Tarn y Garona).
 varias comunas del departamento de Alto Garona:
 Montgaillard-de-Salies.
 Montgaillard-Lauragais.
 Montgaillard-sur-Save.

Paronimia
 Mongaillard, comuna francesa del departamento de Lot y Garona.